Да́чное — топоним.

Белоруссия 
 Дачное — посёлок в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Дачное — платформа в Брестской области.

Казахстан 
 Дачное — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.

Киргизия 
 Дачное — село в Аламудунском районе Чуйской области.

Россия

Населённые пункты 
 Дачное — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Дачное — село в Вичугском районе Ивановской области.
 Дачное — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Дачное — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Дачное — посёлок в Кировском районе Ленинградской области.
 Дачное — деревня в Марьяновском районе Омской области.
 Дачное — посёлок в Дновском районе Псковской области.
 Дачное — село в Корсаковском городском округе Сахалинской области.
 Дачное — село в Пригородном районе Северной Осетии.
 Дачное — посёлок в Высокогорском районе Татарстана.
 Дачное — посёлок в Троицком районе Челябинской области.

Железнодорожные станции 
 Дачное — платформа в Московской области.
 Дачное — платформа в Санкт-Петербурге.
 «Дачное» — станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

Другое 
 Дачное —   район Санкт-Петербурга.
 Дачное — муниципальный округ в Санкт-Петербурге.
 Дачное — ремонтное депо Петербургского метрополитена.
 Дачное — закрытая станция Петербургского метрополитена.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Дачное — село в Городском округе Судак/Судакском городском совете.
 Дачное — село в Бахчисарайском районе.

Украина 
 Дачное — село в Киверцовском районе Волынской области.
 Дачное — село в Васильковськом районе Днепропетровской области.
 Дачное — село в Межевском районе Днепропетровской области.
 Дачное — село в Павлоградском районе Днепропетровской области.
 Дачное — село в Софиевском районе Днепропетровской области.
 Дачное — село в Широковском районе Днепропетровской области.
 Дачное — посёлок в Марьинском районе Донецкой области.
 Дачное (быв. Горького) — посёлок, входит в Торецкий городской совет Донецкой области.
 Дачное — село в Сватовском районе Луганской области.
 Дачное — село в Славяносербском районе Луганской области.
 Дачное — село в Беляевском районе Одесской области.
 Дачное (быв. Радянская Дача) — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Дачное — посёлок в Змиёвском районе Харьковской области.
 Дачное — село в Корюковском районе Черниговской области.
 Дачное — село в Семёновском районе Черниговской области.

См. также 
 Дачное сельское поселение
 Дачная
 Дачный
 Дача (значения)